Замостье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Замостье — деревня в Ветковском районе Гомельской области.
 Замостье — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.
 Замостье — деревня в Петриковском районе Гомельской области.
 Замостье — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Замостье — деревня в Логойском районе Минской области.
 Замостье — деревня в Молодечненском районе Минской области.
 Замостье — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Замостье — деревня в Слуцком районе Минской области.
 Замостье — деревня в Смолевичском районе Минской области.
 Замостье — деревня в Узденском районе Минской области.

Польша 
 Замосць (Замостье, Замость, Замосьц) — город в Люблинском воеводстве.

Россия 
 Замостье — село в Грайворонском районе Белгородской области.
 Замостье — село в Корочанском районе Белгородской области.
 Замостье — хутор в Петропавловском районе Воронежской области.
 Замостье — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области.
 Замостье — исчезнувшее село Симферопольского горсовета Крыма.
 Замостье — село в Суджанском районе Курской области.
 Замостье — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Замостье — деревня в Оредежском сельском поселении Лужского района Ленинградской области.
 Замостье — деревня в Толмачёвском городском поселении Лужского района Ленинградской области.
 Замостье — деревня в Ям-Тёсовском сельском поселении Лужского района Ленинградской области.
 Замостье — деревня в Приозерском районе Ленинградской области.
 Замостье — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Замостье — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Замостье — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Замостье — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.
 Замостье — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Замостье — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Замостье — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Замостье — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Замостье — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Замостье — посёлок в Мичуринском районе Тамбовской области.
 Замостье — деревня в Большесельском районе Ярославской области.

Украина 
 Замостье — село в Маневичском районе Волынской области.
 Замостье — село в Черниговском районе Запорожской области.
 Замостье — село в Славяносербском районе Луганской области.
 Замостье — село в Прилукском районе Черниговской области.
 Замостье — село в Вижницком районе Черновицкой области.